Бобруйки — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Бобруйки — деревня в Ельском районе Гомельской области.

Украина 
 Бобруйки — село в Козелецком районе Черниговской области.

См. также 
 Бобруйск (значения)